Slovo inflexe může znamenat:

obecně
 ohýbání, ohyb, ohnutí, zahýbání

v matematice
 inflexe (matematika) – obrat rovinné křivky
 inflexní bod křivky

ve fyzice
 inflexe (fyzika) – prodleva